Eddington peut faire référence à :

Patronyme 
Arthur Eddington (1882-1944), astrophysicien britannique ;
Nora Eddington (1924-2001), actrice américaine ;

Prénom 
 Eddington Varmah, politicien libérien ;

Toponyme

Australie 
 Eddington, ville située dans l'État de Victoria ;

États-Unis
 Eddington, ville du Maine ;
 Eddington, census-designated place de Pennsylvanie ;

Royaume-Uni 
 Eddington, village du Berkshire, en Angleterre ;
 Eddington, village du Kent, en Angleterre ;

Divers 
 la limite d'Eddington (ou luminosité d'Eddington), grandeur astrophysique ;
 le nombre d'Eddington ;
 les coordonnées d'Eddington-Finkelstein, utilisées dans la théorie de la relativité générale ;
 la médaille Eddington, récompense décernée par la Royal Astronomical Society ;
 (2761) Eddington, astéroïde ;
 Eddington, projet de la fin des années 1990 annulé de l'Agence spatiale européenne ayant pour objectif la réalisation d'un télescope spatial destiné à détecter les exoplanètes.

Voir aussi
.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme